Neuwiese ist ein Ortsname:

 Neuwiese (Elsterheide), Ortsteil der Gemeinde Elsterheide, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Neuwiese (Gaildorf), Wüstung im Ortsteil Eutendorf der Stadt Gaildorf
 Neuwiese (Oelsnitz/Erzgeb.), Ortsteil der Stadt Oelsnitz/Erzgeb., Erzgebirgskreis, Sachsen
 Neuwiese (Rieseby), Ortsteil der Gemeinde Rieseby, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Neuwiese (Weidenberg), Ortsteil des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Neiwiese (Gemeinde Lannach), Ortsteil von Lannach, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Neuwiese, Kreis Goldberg, Schlesien, seit 1945: Nowe Łąki, Dorf im Powiat Złotoryjski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Neuwiese, bis 1936 Trzenschin, Kreis Oppeln, Oberschlesien, seit 1945: Trzęsina, Powiat Opolski, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Neuwiese, Kreis Sensburg, Ostpreußen: untergegangener Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Neuwiese, bis 1929 Schaltischledimmen, Kreis Labiau, Ostpreußen, seit 1946: Nowoselskoje (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Neuwiese (Schloßberg), Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen: untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Neuwiese, deutsche Name eines Jagdschlosses bei Jablonec nad Nisou in Tschechien, siehe Jagdschloss Nová Louka

Siehe auch:
 Neuwies
 Neue Wiese
 Neuwiesen (Begriffsklärung)